Э́йдан Уи́лл Ба́рлоу (; родился 10 января 2000, Солфорд) — английский футболист, полузащитник клуба «Донкастер Роверс». Воспитанник футбольной академии «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Уроженец Солфорда, Барлоу с шестилетнего возраста выступал в составе футбольной академии «Манчестер Юнайтед».

13 августа 2019 года Эйдан отправился в аренду в норвежский клуб «Тромсё». 18 августа 2019 года он дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Норвегии в матче против «Лиллестрёма». 1 сентября 2019 года забил свой первый гол за «Тромсё» в матче против «Хёугесунна».

В июле 2021 года подписал контракт с клубом «Донкастер Роверс».

Карьера в сборной 
В мае 2017 года Барлоу в составе сборной Англии до 17 лет сыграл на чемпионате Европы в Хорватии. Забил один гол в матче группового этапа против сборной Украины. Всего провёл на турнире 3 матча; англичане заняли на нём второе место, уступив чемпионский титул испанцам. В сентябре 2017 года сыграл один матч за сборную Англии до 18 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Донкастер Роверс»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»